Hella může být:

 Hella (firma) – německá firma
 Hella (Island) – městečko na Islandu
 Hella (jméno) – maďarské křestní jméno
 Hella (Lordi) – přezdívka klávesistky hard rockové kapely Lordi

Externí odkazy